Авл Манлий Вульсон ():
 Авл Манлий Вульсон (консул 474 года до н. э.)
 Авл Манлий Вульсон (консул 178 года до н. э.)
 Авл Манлий Вульсон Капитолин